Géographie
 Yoshino, bourg japonais de la préfecture de Nara.
 Yoshino, ville japonaise de la préfecture de Yamagata.
 Le district de Yoshino se trouve dans la préfecture de Nara.
 Le mont Yoshino est une montagne de la préfecture de Nara.
 Yoshino-gawa est un fleuve de Shikoku au Japon.

Personnes
 Akira Yoshino (1948-), chimiste japonais, prix Nobel 2019 de chimie.
 Sakuzō Yoshino (1878-1933), écrivain japonais.
 Hideo Yoshino (1902-1967), poète japonais.
 Kimika Yoshino (1975-), actrice japonaise.
 Toyoko Yoshino (1920-2015), athlète japonaise.
 Yoshino Aoki (1971-), compositeur japonais de jeu vidéo.
 Yoshino Ōishi (1944-), photojournaliste japonaise.
 Satsuki Yoshino (1985-), mangaka japonaise.
 Yoshino (1978-), actrice de film pornographique japonaise.

Autre
 La province de Yoshino est une ancienne province du Japon.
 Yoshino est un croiseur protégé de la Marine impériale japonaise.
 Le Lierre de Yoshino est une nouvelle de Junichiro Tanizaki.
 (5640) Yoshino, astéroïde nommé d'après un faubourg de Kagoshima.